Guardiani della Galassia (1969), gruppo di personaggi dei fumetti Marvel Comics
Guardiani della Galassia (2008), gruppo attuale di personaggi dei fumetti Marvel Comics
Guardiani della Galassia (2014), film diretto da James Gunn
Guardiani della Galassia (2015), serie animata prodotta da Marvel Animation
Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), film diretto da James Gunn